Stefan Della Rovere (né le  à Maple, province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur canadien ayant évolué avec les Colts de Barrie au niveau junior entre 2006 et 2009. Il est repêché par les Capitals de Washington lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey en 2008.

Lors de la saison 2010-2011, il joue sa premières parties dans la LNH.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2005-2006 ||Canadiens Jr. de Toronto ||GTHL ||47 ||25 ||31 ||56 ||69 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Colts de Barrie ||LHO ||48 ||7 ||7 ||14 ||37 ||6 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2007-2008 ||Colts de Barrie ||LHO ||68 ||13 ||19 ||32 ||171 ||9 ||1 ||2 ||3 ||16
|-
|2008-2009 ||Colts de Barrie ||LHO ||57 ||27 ||24 ||51 ||146 ||5 ||2 ||2 ||4 ||19
|-
|2008-2009 ||Stingrays de la Caroline du Sud ||ECHL ||2 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Colts de Barrie ||LHO ||57 ||18 ||23 ||41 ||125 ||17 ||8 ||1 ||9 ||29
|-
|2009-2010 ||Bears de Hershey ||LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2010-2011 ||Rivermen de Peoria ||LAH ||66 ||8 ||8 ||16 ||110 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2010-2011 ||Blues de Saint-Louis ||LNH ||7 ||0 ||0 ||0 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Rivermen de Peoria ||LAH || 69|| 4|| 6|| 10|| 116|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || IceMen d'Evansville || ECHL ||12 || 2|| 5|| 7|| 36||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Rivermen de Peoria ||LAH || 33|| 1|| 1|| 2|| 43|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Everblades de la Floride || ECHL ||23 || 5|| 9|| 14|| 52||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Solar Bears d'Orlando || ECHL || 59|| 12|| 14|| 26|| 86|| 6|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2015-2016 || HC Valpellice || Serie A || 39|| 14|| 16|| 30|| 92|| 5||2 ||4 ||6 || 16
|-
| 2016-2017 || HC Fassa || AlpsHL || 21 || 12 || 18 || 30 || 51 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Braehead Clan || EIHL || 11 || 4 || 6 || 8 || 10 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || EC Kassel Huskies || DEL2 || 51 ||7 ||12 || 19 || 48 ||- || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Sheffield Steelers || EIHL || 36 ||6 ||7 || 13 || 56 ||- || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Dresdner Eislöwen ||DEL2 || 14 ||8 ||3 || 11 || 16 ||14 || 5 || 6 || 11 || 40
|-
| 2019-2020 || Heilbronner Falken ||DEL2 || 42 ||21 ||19 || 40 || 52 ||- || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Heilbronner Falken ||DEL2 || 34 ||21 ||20 || 41 || 38 ||- || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Heilbronner Falken ||DEL2 ||  ||

Internationales 

|2009 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 1 || 1 || 2 || 26 ||align="left"| Médaille d'or
|- bgcolor=#f0f0f0
|2010 ||align="left"| Canada ||align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 3 || 3 || 6 || 8 ||align="left"| Médaille d'argent

Notes et références 

Naissance en février 1990
Naissance à Vaughan
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur des Colts de Barrie
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Joueur des IceMen d'Evansville
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Solar Bears d'Orlando (ECHL)
Joueur du HC Valpellice
Joueur du HC Fassa
Joueur du Braehead Clan
Joueur des Kassel Huskies
Joueur des Sheffield Steelers
Joueur des Dresdner Eislöwen
Joueur des Heilbronner Falken